Een kerkgebouw, gewijd aan Sint-Theresia van Lisieux of Sint-Theresia van het Kind Jezus:

België
 Sint-Theresia van het Kind Jezuskerk (Dilbeek)
 Sint-Theresia van het kind Jezuskerk (Gent)
 Sint-Theresia van het Kind Jezuskerk (Ottomont)

Nederland
 Sint-Theresia van het Kind Jezuskerk (Boukoul)
 Sint-Theresia van Lisieuxkerk (Den Haag)
 Sint-Theresia van het Kind Jezuskerk (Heikant)

Zie ook
 Sint-Theresiakerk (doorverwijspagina)

Theresia van Lisieux